

Physique 
 Le watt est une unité de puissance.
 En thermodynamique, le diagramme de Watt est une représentation de la pression d'un système en fonction de son volume.
 La machine de Watt est une machine à vapeur.
 Le parallélogramme de Watt est une partie de la machine de Watt transformant un mouvement circulaire en mouvement rectiligne.

Patronyme 

 Alan Watt (1965-), peintre, acteur, scénariste et auteur canadien de roman policier ;
 Ben Watt (1962-), musicien britannique ;
 
 George Watt (1851-1930), botaniste écossais ;
 Henry J. Watt (1879–1925), psychologue écossais de l'École de Würzburg ;
 James Watt (1736-1819), physicien qui a donné son nom au watt ;
 James G. Watt (1938-), homme politique américain ;
 J. J. Watt (1989-), joueur américain de football américain ;
 Mitchell Watt (1988-), athlète australien ;
 Mitchell Watt (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Robert Watson-Watt (1892-1973), ingénieur écossais ;
 Russell Watt (1935-2022), joueur de rugby à XV néozélandais ;
 T. J. Watt (1994-), joueur américain de football américain (et frère de J. J. Watt) ;
 Watt, roi du Sussex aux alentours de 700.

Toponyme 

 Watt, localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis,
 Rue Watt à Paris

Œuvres 

  est un roman de Samuel Beckett paru en 1953.
 Watt est un album de Ten Years After sorti en 1970.

Navire 

 Le Watt était un sous-marin de la Classe Pluviôse de la Marine nationale française (1909 - 1919).